Carver — трёхколёсное транспортное средство, задняя двухколёсная ось которого сохраняет ориентацию относительно дороги, а передняя с одним колесом отклоняется вместе с кабиной, обеспечивая устойчивость в поворотах.

Впервые было показано 7 марта 2007 в Женеве. В июне 2009 производившая трёхколёсник компания Brink Dynamics обанкротилась, как было объявлено, ввиду недостаточного спроса на продукт по объявленной цене в 30 тысяч евро, однако сохранились патенты на технологию, которая обеспечивает устойчивость трёхколёсника и занимается отклонением корпуса в повороте.

Трёхколёсные автомобили